Lista zawodników włoskiego klubu piłkarskiego A.C. Milan.

Poniższa lista zawiera nazwiska graczy, którzy rozegrali co najmniej 100 oficjalnych spotkań w zespole Milanu. Na liście znajdują się również zawodnicy, którzy nie osiągnęli tego limitu, ale wnieśli znaczący wkład w historię klubu, w tym jego założyciele.

Jest to oficjalna lista graczy, którzy zostali uznani za najbardziej znaczących w historii Milanu.

Lista graczy 
Listę można sortować według kolumn. Wszystkie statystyki są aktualne na 30 czerwca 2008.

Przypisy

Bibliografia 
 A.C. Milan – La storia 1899-2005 CD 2, dział „I protagonisti”, wyd. Graphic Sector S.r.L., 2005 (oficjalne wydawnictwo A.C. Milan)

A.C. Milan
A.C. Milan